Candelario steht für:
 Candelario (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien
 Alex Candelario (* 1975), amerikanischer Radrennfahrer